Дерріл Едестранд (,  6 листопада 1945, Стратрой-Карадок—8 жовтня 2017) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1963 року виступами за команду «Лондон Нешоналс» (ОХА-B).

У сезоні 1965/66 дебютує в складі «Рочестер Американс», а в сезоні 1967/68 дебютує в НХЛ у складі «Сент-Луїс Блюз». З 1969 по 1971 захищає кольори команд «Канзас-Сіті Блюз» та «Квебек Ейсес», в перерві між цими клубами проведе два матчі в складі «Філадельфія Флаєрс».

Повний сезон у НХЛ провів у складі «Піттсбург Пінгвінс» (1971/72). У сезоні 1973/74 переходить до «Бостон Брюїнс», де відіграє п'ять років, правда два останніх сезони Дерріл частіше грав у складі фарм-клубу «Рочестер Американс» (АХЛ).

Два останніх сезона в НХЛ провів у складі «Лос-Анджелес Кінгс» (1977/79). 

Завершив свою кар'єру в складі команди «Бінгемтон Дастерс» (АХЛ).

Загалом провів 479 матчів у НХЛ, включаючи 24 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Колдера в складі «Рочестер Американс» — 1966.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Рочестер Американс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»‎